8 Pułk Strzelców Konnych Cesarstwa Niemieckiego
 8 Pułk Strzelców Konnych (II RP)